Матч всех звёзд АБА 1976 года () — ежегодная показательная баскетбольная игра, которая прошла во вторник, 27 января 1976 года, в Денвере (штат Колорадо) на домашней площадке профессиональной команды «Денвер Наггетс» «Макниколс Спортс-арене». Эта встреча стала девятым и последним матчем всех звёзд (ASG) в истории Американской баскетбольной ассоциации (АБА). Судьями в отчётной встрече работали Норм Друкер и Эд Миддлтон. Сама игра транслировалась спортивным специализированным каналом NBA TV. Перед началом этого матча публику развлекали Глен Кэмпбелл и Чарли Рич.

Так как чемпионат в сезоне 1975/1976 годов проходил в одном дивизионе, формат проведения матча всех звёзд пришлось изменить. Команда «Денвер Наггетс» под руководством Ларри Брауна в упорной борьбе обыграла сборную всех звёзд АБА Кевина Логери, который стоял у руля клуба «Нью-Йорк Нетс», со счётом 144:138. Самым ценным игроком этого матча был признан защитник Дэвид Томпсон, представляющий на нём клуб «Денвер Наггетс». В перерыве отчётного матча впервые в истории прошёл Слэм-Данк Контест, который выиграл Джулиус Ирвинг из «Нью-Йорк Нетс», в НБА же подобное состязание впервые состоялось только в 1984 году, кстати также прошедшее в Денвере.

Матч всех звёзд

Составы команд 
В данной таблице опубликованы полные составы сборных Востока и Запада предстоящего матча.

Ход матча

Полная статистика матча 
В данной таблице показан подробный статистический анализ этого матча.

Лучшие игроки матча в трёх главных баскетбольных статистических показателях

  Жирным курсивным шрифтом выделена статистика самого ценного игрока матча.

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Матчи всех звёзд АБА
АБА в сезоне 1975/1976
Спортивные соревнования в Денвере